La Mémémoire est le onzième album des aventures de Philémon, paru en 1977.

Synopsis
Alors que l'âne Anatole trébuche, il fait tomber Philémon sur la tête. Lorsqu'il reprend connaissance, il a perdu la mémoire. Son oncle Félicien demande à Barthélémy de l'emmener sur le « O » d'Océan Atlantique pour retrouver la mémoire. Ils y parviennent, mais Barthélémy perd Philémon sur l'île. Barthélémy, à présent seul, rencontre un ivrogne et découvre que tous les habitants sont en grève parce qu'ils ont perdu la mémoire, eux aussi. Mais en réaction à leur manifestation surgissent les plantes répressives, en forme de CRS.

Personnages principaux
Philémon
Barthélémy
Oncle Félicien
Une sirène
Un ivrogne
L'Ange dans la vallée de larmes

Publication
L'histoire paraît en 1977 dans Pilote, des numéros M35 à M 38. L'album est publié la même année. La couverture représente Barthélémy suivant l'ange barbu dans un décor de nuages colorés en forme de têtes. L'album est réédité en 1992, avec pour couverture une embarcation en forme de lit à baldaquin flottant sur la mer où nage Barthélémy.

Notes

Album de Philémon
Album de bande dessinée sorti en 1977